Појам  може да се односи на:
 Червија
 Червија (Верона)